Felsendorf ist ein Ortsname:

 in Polen:
 Dąbków im Powiat Lubaczowski, Woiwodschaft Karpatenvorland (bis 1939: Felsendorf)

 in Rumänien:
 Florești (Sibiu) (deutsch Felsendorf), Dorf im Kreis Sibiu